La sigla FR, Fr o fr puede referirse a:

 La Federación Rusa.
 .рф, el dominio nacional propuesto de Rusia. (, Federación Rusa).
 FR, el código ISO 3166-1 para Francia.
 .fr, el dominio de nivel superior geográfico de Francia.
 fr, el código ISO 639-1 para el idioma francés.
 FR, el código IATA de Ryanair.

 F. R., desde la Fundación de Roma (ab Urbe condita, "AUC"). El año 1 de la era cristiana equivale al año 754 a. C.

 Escala francesa de Charrière, escala para diámetro de catéteres médicos, generalmente escrito como Fr.

Siglas